Ово је списак држава и зависних територија по стопи наталитета (родности), на изворима The World Factbook, из септембра 2005.

Спољашње везе 
 The World Factbook 

Н
Демографија
Наталитет